Tonolli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Tonolli (* 1974), italienischer Basketballspieler
 Frédéric Tonolli (* 1959), französischer Filmregisseur und Autor
 Livia Pirocchi Tonolli (1909–1985), italienische Biologin und Hochschullehrerin
 Vittorio Tonolli (1913–1967), italienischer Limnologe